Чезена (итал. Cesena) — многозначный термин.

 Чезена — город в северной Италии, в регионе Эмилия-Романья.
 Чезена (футбольный клуб) — итальянский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в Серии А. 

 Чезена (гравёр) — прозвище болонского гравёра Пеллегрино (или Перегрино) жившего в XV веке.
 Чезена, Микеле — итальянский францисканец, сыгравший заметную роль в истории ордена

Примечания